Willem van Lalaing (1395-1475), heer van Bugincourt en stadhouder van Holland
Willem van Lalaing (1560-1590), graaf van Hoogstraten en Rennenberg